NGC 4279 (другие обозначения — MCG -2-32-3, NPM1G -11.0329, PGC 39812) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4279
Дева (созвездие)